Список событий в авиации в 1923 году:

События 
 24 июля — первый полёт планёра А-5 конструкции К. К. Арцеулова
 15 августа — первый полёт первого советского истребителя И-1, разработанного Николаем Николаевичем Поликарповым.
 21 октября — полёт АНТ-1, первого самолёта конструкции А. Н. Туполева — пилот (Е. И. Погосский).
 27 ноября
 Совершил первый полёт ВОП-1 легкомоторный самолёт конструкции В. О. Писаренко, первый советский удачно летавший свободнонесущий низкоплан.
 Совершил первый полёт советский дирижабль VI Октябрь.

Без точной даты 
 Первый полёт первого советского пассажирского самолёта Синяя птица

Основаны 
 9 февраля — основана авиакомпания «Аэрофлот». Крупнейшая авиакомпания в мире до 1991 года.
 17 марта — основано Российское (акционерное) общество добровольного воздушного флота «Добролёт».
 1 ноября — открылись первые всесоюзные соревнования планеристов в Коктебеле.

Персоны

Родились 
 27 января — Владимир Алексенко, советский военачальник, генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза.
 29 марта — Яковлев, Алексей Александрович, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 208-го штурмового авиационного полка 227-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, капитан.
 8 мая — Дольников, Григорий Устинович, советский лётчик-истребитель Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1978), заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник авиации, кандидат исторических наук. Принимал участие в боевых действиях с 1943 по 1945 года. Совершил 160 боевых вылетов, 42 воздушных боя. Сбил 15 самолётов противника лично и 1 в паре.
 29 июля — Бугаев, Борис Павлович, советский лётчик, военный и государственный деятель, главный маршал авиации (28 октября 1977), дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1983).
 20 сентября — Колдунов, Александр Иванович, советский военный и государственный деятель, главный маршал авиации СССР, дважды герой Советского Союза; в годы Великой Отечественной войны — один из лучших советских асов-истребителей. Самый результативный ас из числа воевавших на истребителях «Як».
 21 сентября — Елькин, Валентин Иванович, Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, командир звена, младший лейтенант, Южный фронт ПВО. Погиб в воздушном бою над окрестностями Проскурова.

См. также

Примечания